Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Paolo Bertolucci che ha battuto in finale Georges Goven 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Adriano Panatta (quarti di finale)
 Paolo Bertolucci (Campione)
 Corrado Barazzutti (primo turno)
 Georges Goven (finale)

 Antonio Zugarelli (primo turno)
 Belus Prajoux (quarti di finale)
 Frank Gebert (primo turno)
 Roger Dowdeswell (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1975